Viktor Guennadievitch Baldaïev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Elektrostal en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kristall Elektrostal, il débute en 2011 dans la Pervaïa Liga avec le Kristall. Il est sélectionné au premier tour, en cinquième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012 par l'Atlant Mytichtchi. L'année suivante, il joue dans la MHL avec l'Atlanty, club junior du club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Kristall Elektrostal || Pervaïa Liga || 29|| 0|| 3|| 3|| 16|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Atlanty || MHL || 58|| 6|| 6|| 12|| 54|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 56|| 2|| 11|| 13|| 58|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 31|| 3|| 7|| 10|| 25|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Atlanty || MHL || 22|| 3|| 9|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 30|| 0|| 1|| 1|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk || VHL || 15|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk || VHL|| 16 || 3 || 7 || 10 || 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 15 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Karlovy Vary || Extraliga  || - || - || - || - || - || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan=3| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 7 ||0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| HK Sarov || VHL || 15 || 0 || 4 || 4 ||	10 || - || - || - || - || -
|-
| Metallourg Novokouznetsk  || VHL || 13 ||0 || 3 || 3 || 2 || 11 || 0 || 1 ||	1 || 18 	
|-
| 2018-2019 ||  Metallourg Novokouznetsk  || VHL || 54 || 6 || 13 || 19 || 66 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 	
|-
| 2019-2020 ||  Severstal Tcherepovets  || KHL || 22 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 43 || 0 || 6 || 6 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi  || KHL ||  ||

Références

Naissance en juin 1995
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Naissance à Elektrostal
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du HK Sotchi